Schmitzbach ist ein Gewässername:

 Schmitzbach (Ahbach), linker Zufluss des Ahbachs (zur Ahr) am Eichenhof bei Niederehe, Ortsgemeinde Üxheim, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schmitzbach (Füllersbach), linker Oberlauf des Füllersbachs (zur  Alf oder dem Alfbach) im Gebiet der Ortsgemeinde Bengel, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Schmidbach
 Schmidtsbach
 Schmiedbach